Hallweg ist ein Ortsname:
 Hallweg (Ruhpolding), Ortsteil der Gemeinde Ruhpolding in Bayern
 die deutsche Bezeichnung der russischen Siedlung Rjasanskoje (Kaliningrad) im Rajon Osjorsk der Oblast Kaliningrad (Hallweg, Kreis Angerapp, bis 1938 Hallwischken, Kreis Darkehmen/Ostpreußen)
 Hallweg (Gemeinde Rottenmann), Streusiedlung in der Ortschaft Bärndorf (Gemeinde Rottenmann), Bezirk Liezen, Steiermark